Барроку (, «бароко») — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-Барроку — парафія.